Parzęczew (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zgierski
 Parzęczew (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zgierski